Believe in What You Want — видеоальбом Jimmy Eat World, вышедший в 2004 году.

Об альбоме 
Концерт проходил в 2002 году в 9:30 Club в Вашингтоне. После этого концерта группа начинает хорошо понимать коллективный разум и как они играют песни с альбомов Clarity и Bleed American. Запись была выпущена в качестве DVD.

Список композиций

Ссылки 
Официальный сайт группы